Александр Викторович Бочаров () — российский профессиональный шоссейный велогонщик. Мастер спорта международного класса.

Спортивные достижения 
Победитель многодревки по дорогам юга Франции Тур Средиземноморья 2008 года. Многократный призёр этапов многодневных соревнований. Многократный участник Тур де Франс.

Статистика участия на крупнейших веломногодневках

Ссылки 
 
 Интервью с Александром Бочаровым. Весь спорт
 Состав велокоманды Катюша

Персоналии по алфавиту
Велогонщики России